Rosa peut désigner :

Botanique 
 Rosa est le nom de genre scientifique des rosiers.
 Rosa  est le nom d'une variété ancienne de pomme de terre.

Prénom et patronyme de personnalités 
Rosa est un prénom synonyme, sous sa forme latine, du prénom Rose et porté notamment par :
 Rosa Bonheur (1822-1899), peintre française.
 Rosa Gilissen-Vanmarcke (1944-), sculptrice belge.
 Rosa López dite Rosa (1981-), chanteuse espagnole.
 Rosa Luxemburg (1871-1919), révolutionnaire allemande.
 Rosa Passos (1952-), chanteuse, guitariste et compositrice brésilienne.
 Rosa Parks (1913-2005), figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis.
 Rózsa Péter (1905-1977), logicienne hongroise.

C'est également un nom de famille, notamment porté par :
 Alberto Asor Rosa (1933-2022), critique littéraire, écrivain, universitaire et penseur politique italien.
 António Ramos Rosa (1924-2013), écrivain portugais.
 Archimède Rosa (1899-1953), pilote automobile italien.
 Daniele Rosa (1857-1944), zoologiste italien.
 David Rosa (1986-), coureur cycliste portugais. 
 , le nom de plusieurs personnes.
 Don Rosa (Keno Don Hugo Rosa) (1951-), auteur américain de comics.
 Emily Rosa (1987-), scientifique américaine.
 , le nom de plusieurs personnes.
 Frederico Rosa (1957-2019), footballeur international portugais.
 Guglielmo Forni Rosa (1938-), philosophe et historien italien.
 Hartmut Rosa (1965-), sociologue et philosophe allemand. 
 Henrique Rosa (1946-2013), homme d'État bissau-guinéen.
 Hermann Rosa (1911-1981), sculpteur et architecte allemand.
 Humberto Rosa (1932-2017), joueur de football italo-argentin et entraîneur.
 Jacobetty Rosa (1901-1970), architecte portugais. 
 Javier de la Rosa (1947-), financier espagnol. 
 Jeanne Rosa (19?-), actrice française.
 Jean-Jacques Rosa (1941-), économiste français.
 Joana Rosa, femme politique cap-verdienne.
 João Guimarães Rosa (1908-1967), médecin, écrivain et diplomate brésilien.
 José María Rosa (1906-1991), historien argentin.
 Liliana La Rosa (née en 1964), femme politique péruvienne.
 Mario Rosa (1932-2022), historien italien.
 Massimiliano Rosa (né en 1970), footballeur italien.
 Massimo Rosa (1995-), coureur cycliste italien. 
 Pavel Rosa (1977-), hockeyeur sur glace tchèque.
 Rodrigo Rey Rosa (né en 1958), écrivain guatémaltèque.
 Carlo Rosa (1613-1678), peintre italien.
 Salvator Rosa (1615-1673), peintre italien.

Toponyme 
Diverses localités portent le nom de Rosa :

Allemagne 
Rosa, village de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen, situé dans le Land de Thuringe.

Bulgarie 
Le nom étant écrit Роза :
Rosa, village de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.

États-Unis 
Rosa, village du comté de Blount, situé dans l'État de l'Alabama.
Rosa, localité de l'État de Louisiane.

Russie 
Roza, dans l'Oblast de Tcheliabinsk
Roza, dans l'Oblast de Lipetsk

Venezuela 
La Rosa, dans la municipalité de Cabimas

Culture 

 Rosa est une chanson composée par Jacques Brel. Cette chanson n'est pas consacrée au prénom ou à une personne nommée Rosa, mais à la déclinaison du nom commun latin qui signifie la rose.
 Rosa est une série télévisée québécoise diffusée en 1975.
 Rosa est une comédie d'action hongkongaise de Joe Cheung (1986).
 Rosa est une série télévisée espagnole en 1995 et 1996.
 Rosa est un court-métrage réalisé par Blandine Lenoir, diffusé en 2005.
 Rosa est un court-métrage d'animation réalisé par Jesús Orellana, sorti en 2011.
 Rosa est le troisième épisode de la saison 11 de la série télévisée britannique Doctor Who, sorti en 2018.

Robot médical 
 ROSA robot de neurochirurgie.

Aérospatiale et astronomie 
 ROSA est l'abréviation anglaise de Romanian Space Agency, l'Agence spatiale roumaine;
 ROSA est un type de panneau solaire utilisé sur les engins spatiaux.
 (223) Rosa, astéroïde.

Informatique 
 ROSA (POCA en russe) est une distribution GNU/Linux d'origine russe dérivée de Mandriva Linux.

Patronyme hispanique
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Éponyme d'un objet céleste